Arkadiusz – imię
 Arkadiusz – cesarz wschodniorzymski